

Persone 
 Molly Russell – attrice statunitense
 Molly Russell (1981) – sciatrice statunitense